Houston se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Byron Robinson Houston
 Terry F. Houston